Omega kan syfta på:
 Omega (Ω) – bokstav i det grekiska alfabetet
 Ω – beteckning inom fysiken för vinkelhastighet
 Ω – beteckning inom astronomin för densitetsparametern
 Ω – beteckning inom sannolikhetsteorin för utfallsrum
 Omega (band) – ett rockband från Ungern som bildades år 1962
 Omega (datorspel) – ett datorspel
 Omega (gruva) – en gruva i provinsen Provincia de Santiago de Cuba på Kuba
 Omega (kyrilliska) – en bokstav som användes i tidiga kyrilliska alfabetet
 Omega (svamp) – svampsläkte
 Omega-3-fettsyra – en grupp av fleromättade fettsyror
 Omega-6-fettsyra – en fleromättad fettsyra
 Omega-9-fettsyra – ett omättat fett

Varunamn
 Omega SA – schweiziskt urmärke
 Opel Omega – bilmodell
 Oldsmobile Omega – bilmodell
 Omega 28 – en segelbåtsmodell
 Omega 30 – en segelbåtsmodell
 Omega 34 – en segelbåtsmodell
 Omega 36 – en segelbåtsmodell